Sakurai kan syfta på:

Sakurai, Nara - en stad i Nara prefektur, Japan

Personer
Atsushi Sakurai (1966-), en japansk musiker
Masahiro Sakurai (1970-), en japansk datorspelsproducent

Se även
Sakurai (auktor) - auktorsförkortningar för flera personer